Тучапы — топоним.

 Тучапы (Ивано-Франковская область) — село в Ивано-Франковской области.
 Тучапы (Львовская область) — село в Львовской области.